

Persone
 Auguste Millon (1812-1867) – chimico, agronomo e farmacista francese
 Henry A. Millon (1927-2018) – accademico e storico dell'arte statunitense
 Shellie McMillon (1936-1980) – cestista statunitense, professionista nella NBA
 Theodore Millon (1928-2014) – psicologo statunitense

Altro
 La dama del millón – film argentino del 1956, diretto da Enrique Cahen Salaberry
 Saggio di Millon – test chimico di riconoscimento ideato da Auguste Millon